Freiria — freguesia do concelho de Torres Vedras
 Villa Romana de Freiria — freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais
 Freiria Sport Clube - clube de futebol da freguesia homónima
 Freiria - É uma aldeia rural do interior transmontano, situada na Freguesia e Concelho de Vila Pouca de Aguiar, Distrito de Vila Real.
Possui cerca de 38 residentes, e 48 naturais, que aí possuem residência, que se encontram imigrados em localidades como Vila Real, Porto, Lisboa, ou em países como a França, Suiça e Alemanha.
Pratica-se agricultura de subsistência e criação de gado bovino. A população mais jovem trabalha essencialmente na prestação de serviços.
Desambiguação